est un mot anglais qui peut faire référence à :

 , marque forte d'eau-de-vie de grain ;
 , groupe de musique qui tire son nom de la marque alcoolique ;
 , album du groupe American Music Club sorti le .